Duitse naam voor Kołobrzeg, een Poolse stad,
Kolberg (Heidesee), een plaats in Duitsland,
Kolberg (Hasselt) een natuurgebied ten noorden van Hasselt
Kolberg (film), een film uit 1945
Zie ook: Kollenberg